Patriarca Ortodoxo pode referir-se:

 A qualquer um dos nove patriarcas canônicos da Igreja Ortodoxa, tais como:
 Patriarca Ecumênico de Constantinopla
 Patriarca Ortodoxo Grego de Alexandria
 Patriarca Ortodoxo Grego de Antioquia
 Patriarca Ortodoxo Grego de Jerusalém
 Patriarca Ortodoxo Russo
 Patriarca Ortodoxo Sérvio
 Patriarca Ortodoxo Búlgaro
 Patriarca Ortodoxo Romeno
 Patriarca Ortodoxo da Geórgia
 A qualquer um dos vários patriarcas não canônicos dentro da tradição ortodoxa:
 Primaz da Igreja Ortodoxa Ucraniana – Patriarcado de Quieve
 Primaz do Patriarcado Ortodoxo Turco Autocéfalo

Ver também 

 Patriarca Ortodoxo Oriental (desambiguação)

Desambiguação
Patriarcas Ortodoxos